Dick Turpin  se poate referi la:

 Dick Turpin – a fost un tâlhar englez de drumul mare;

 Film
 1925 Dick Turpin – film american cu Tom Mix, regia John G. Blystone
 1934 Dick Turpin – film englez cu Victor McLaglen, regia Victor Hanbury și John Stafford
 1974 Dick Turpin – film spaniol de aventuri, regia Fernando Merino;

 Televiziune
 1979 - 1982 Dick Turpin – miniserial TV englez, cu Richard O'Sullivan